Suitbertkirche steht für folgende Kirchen, die dem heiligen Suitbert, einem angelsächsischen Missionar aus dem 7./8. Jahrhundert, geweiht sind:

 St. Suitbertus (Düsseldorf-Bilk)
 St. Suitbertus (Düsseldorf-Kaiserswerth)
 St. Suitbert (Überruhr-Holthausen), Essen
 St. Suitbert (Gelsenkirchen-Erle)
 St. Suitbertus (Ratingen)
 St. Suitbertus (Remscheid)
 St. Suitbert (Rheinbrohl)
 St. Suitbertus (Solingen)
 Suidbert-Kirche (Wriedel)
 St. Suitbertus (Wuppertal)

 
Suitbert!